È stato arrestato nel febbraio 2006 rischiando la pena di morte per essersi convertito al cristianesimo. Il 26 marzo 2006, sotto forte pressione da governi stranieri, il giudice ha restituito il suo caso ai pubblici ministeri, citando "le lacune investigative". È stato rilasciato dal carcere alla sua famiglia la notte del 27 marzo. Il 29 marzo, Abdul Rahman è arrivato in Italia dopo che il governo italiano gli ha offerto asilo.

Controversie legate all'islam
Ex musulmani